Международный день охраны озонового слоя () — 16 сентября. Ежегодный Международный день охраны озонового слоя провозглашён Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/114).

Дата Международного дня выбрана в память о дне подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

Государствам, членам ООН, было предложено посвятить этот Международный день пропаганде конкретной деятельности в соответствии с задачами и целями Монреальского протокола.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своём послании в 2006 году отметил огромный прогресс в усилиях по сохранению озонового слоя, сказал об оптимистических прогнозах, предсказывающих восстановление озонового слоя.

Тема дня 
 2002 год — «Сохранить наше небо: защитите себя, защитите озоновый слой».
 2003 год — «Сохранить наше небо: многое предстоит сделать для наших детей».
 2004 год — «Сохранить наше небо: наша цель — благоприятствующая озону планета».
 2005 год — «С мыслями об озоне — за безопасное солнце!»
 2006 год — «Сохрани озоновый слой: спаси жизнь на Земле».
 2007 год — «Празднование двадцати лет успеха в 2007 году».
 2008 год — «Монреальский протокол — Глобальное партнерство в глобальных интересах».
 2009 год — «Обеспечение всеобщего участия: дело охраны озонового слоя объединяет мир».
 2010 год — «Защита озонового слоя: пример благого управления и соблюдения принятых обязательств».
 2011 год — «Поэтапный отказ от ГХФУ: уникальная возможность».
 2012 год — «Защита нашей атмосферы для будущих поколений»
 2013 год — «Здоровая атмосфера - это будущее, которого мы хотим»
 2014 год — «Защита озонового слоя: миссия все еще стоит»
 2015 год — «Озон: все между вами и ультрафиолетовыми лучами»
 2016 год — «Озон и климат, восстановленные единым миром»
 2017 год — «Забота обо всех формах жизни под солнцем»
 2018 год — «Сохраняйте спокойствие и продолжайте: Монреальский протокол»
 2019 год — «32 года восстановления»
 2020 год — «Озон для жизни: 35 лет защиты озонового слоя»

Ссылки 
 Официальная страница дня на сайте ООН
 Резолюция № A/RES/49/114
 Монреальский протокол
 Послание Генерального секретаря

Международные дни ООН
Атмосфера Земли
16 сентября
Праздники 16 сентября